Такмичење у пливању у дисциплини 50метара прсним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 25. јула (квалификације и полуфинала) и 26. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини била су пријављена 84 такмичара из 81 земље, а три такмичара нису наступила у својим квалификационим групама. Титулу светског првака освојио је британски пливач Адам Пити који је финалну трку испливао у времену 25,99 минута. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Бразила Жоао Гомес Жуниор, док је бронза припала Јужноафриканцу ван дер Бургу.

Српски репрезентативац Чаба Силађи је своју квалификациону трку испливао у времену од 27,27 секунди и тако се као 13. пласирао у полуфинале. У полуфиналу је пливао 27,18 секунди и као укупно 12. није успео да се пласира у финалну трку.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током такмичења у два наврата је поправљан светски, а уједно и рекорд светских првенстава у овој дисциплини.

Квалификације 
За такмичење у тркама на 50 метара прсним стилом била су пријављена 84 такмичара из 81 земље, а свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке пливане су 25. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 9:30 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. На старту трке појавио се 81 пливач, а квалификације су се пливале у 9 квалификационих група.

Распливавање за полуфинале
У квалификацијама су чак три пливача имала идентично време које је било гранично за полуфинале, те су распливавали за преосталу 16. позицију у полуфиналу.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су у вечерњем делу програма 25. јула са почетком од 18:11 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 пливача са најбољим временима.

Прво полуфинале

Прво полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 26. јула у вечерњем делу програма од 18:17 часова. У финалу су оборена два национална рекорда.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.